Holmene kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Holmene (Fåborg Sogn) – et areal i Fåborg Sogn
 Holmene (Harboøre Sogn) – en bebyggelse i Harboøre Sogn
 Holmene (Hellebæk Sogn) – en bebyggelse i Hellebæk Sogn
 Holmene (Jordløse Sogn) – en bebyggelse i Jordløse Sogn
 Holmene (Klinte Sogn) – en bebyggelse i Klinte Sogn
 Holmene (Præstevang Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Præstevang Sogn
 Holmene (Søndersø Sogn) – en bebyggelse i Søndersø Sogn
 Holmene (Hvidovre kommune) - en fremtidig udvidelse af erhvervsområdet Avedøre Holme i Hvidovre Kommune